Дайте Два — группа из России, играющая в стиле альтернативный рок с женским вокалом.

Состав 
Людмила Махова — вокал, тексты, музыка, аранжировки
 Владимир Исаев— гитара, вокал
 Николай Карпенко — бас-гитара
Кирилл Качанов — барабаны, аранжировки

Бывшие участники 

 Сергей «Нэл» Донсков
 Михаил «Аспид» Соловьёв
 Александр «Фельдшер» Максимов
 Алексей «Пумба» Пахар
 Сергей Жиленков
 Ирина «Risha» Львова
 Андрей «Лётчик» Меметов
Пётр «ATAKA MAZAFAKA» Якимец
Роман Пальмов 
Максим Фирсов

Дискография

Видеография 

2011 — Пятая масть feat. Антон Пух (режиссёр Олег Флянгольц)
2013 — Джекилл и Хайд (DIY-video)
2014 — Север (режиссёр Денис Даер)
2014 — Диванные войска (DIY-video)
2015 — Свитер с Оленями (DIY-video)
2016 — По нерезиновой (DIY-video)
2018 — Бокс feat. КЭШ (режиссёр Александр Гагаринов)
2019 — Коко Шанель (режиссёр Андрей Близнюк)
2019 — В Роуминге (режиссёр - Карлен Соболев)
2019 — Змея (режиссёр Алексей Тихонюк)
2020 — Рот в Рот feat. Zavali (реж. Андрей Близнюк, Людмила Махова)
2020 — Музыкант (ДДТ cover)
2021 — Молодо-Зелено feat. Константин Кинчев (реж. Алексей Тихонюк, Людмила Махова)
2021 — Трэш/Клей feat Йорш (реж. Людмила Махова, Smith Black)
2022 — У.Р.А.Л. (реж. Людмила Махова, Smith Black)
2022 — Бог ломает дверь, дьявол сносит крышу (реж. Людмила Махова, Smith Black)
2022 — Золотой планктон (реж. Андрей Близнюк, Людмила Махова)

Награды и номинации

Статус Winner 

 Ноябрь 2021 — International Music Video Underground, Paris (France) - Best Editor 
 Декабрь 2021 — Venice Shorts, Venice, California (US) - Best Music Video "Trash/glue" 
 Декабрь 2021 — Los Angeles Film Awards, Los Angeles, California (US) - Honorable Mention: Music Video "Trash/glue" 
 Декабрь 2021 — Milan Gold Awards, Milan (Italy) - Silver Award - Music Video "Trash/glue" 
 Декабрь 2021 — London Movie Awards, London (UK) - Honorable Mention: Music Video "Trash/glue"

Статус Finalist 

 Near Nazareth Festival ( NNF), Afula (Israel) "Trash/glue" 
 Tracks Music Awards, Los Angeles, California (US) "Trash/glue" 
 International Music Video Awards, London (UK) "Trash/glue" 
 Rome Music Video Awards, Rome (Italy) "Trash/glue"

Cтатус Official Selection 

 New York Independent Cinema Awards, New York (US) "Trash/glue" 
 Munich Music Video Awards, Munich (Germany) "Trash/glue" 
 INDIE SHORTS AWARDS CANNES, Cannes (France) "Trash/glue" 
 Florence Film Awards, Florence (Italy) "Trash/glue" 
 South Film and Arts Academy Festival, Rancagua (Chile) "Trash/glue"

Участие в фестивалях 

 Рок над Волгой (2009)
Уроки русского (2009)

 Владимирский тяжеловоз (2011)
 «YLETAЙ!» (2016)
Нашествие (2009, 2010, 2011, 2017, 2019)
Доброфест ((2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2022)

Ссылки

Социальные сети 

Группа ВКонтакте
Канал на Youtube
Instagram
Facebook
Tiktok
Telegram

Музыкальные сервисы 

 Google Play
 iTunes
 Яндекс Музыка`
 Spotify

Пресса 
 
 Людмила МАХОВА: «DАЙТЕ2» — любимая группа Константина Кинчева
 
 
 

Группы альтернативного рока России
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Рок-группы с женским вокалом